Moussa Traoré (1936-2020) – generale e politico maliano
 Moussa Traoré (1971) – ex calciatore ivoriano
 Moussa Traoré (1990) – calciatore ivoriano